Barat (Kanfanar), een plaats in de Kroatische gemeente Kanfanar
 Barat (Kembang Tanjong), een plaats in de Indonesische provincie Atjeh
 Barat (Padang), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
 Barat (Susoh), een plaats in de Indonesische provincie Atjeh
 Barat (Višnjan), een plaats in de Kroatische gemeente Višnjan
 Madeleine-Sophie Barat, een Franse heilige van de Rooms-Katholieke Kerk